Plusieurs églises françaises sont dédiées à saint Rémi :

Saint-Rémi 
 Église Saint-Rémi de Lagarde (Haute-Garonne)
 Église Saint-Rémi d'Amiens (Somme),
 Église saint-Rémi d'Aougny (Marne),
 Église Saint-Rémi d'Asnières-sur-Oise (Val-d'Oise),
 Église Saint-Rémi de Boucheporn (Moselle) ,
 Église Saint-Rémi de Charleville-Mézières (Ardennes),
 Église Saint-Rémi de Condé-en-Brie (Aisne),
 Église Saint-Rémi de Condé-sur-Marne (Marne),
 Église Saint-Rémi de Devise (Somme),
 Église Saint-Rémi d'Écuelles (Seine-et-Marne),
 Église Saint-Rémi de Gif-sur-Yvette (Essonne),
 Église Saint-Rémi de Douvres-la-Délivrande (Calvados),
 Église Saint-Rémi de Forbach (Moselle),
 Église Saint-Rémi de Lewarde (Nord),
 Église Saint-Rémi de Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
 Église Saint-Rémi de Marines (Val-d'Oise),
 Église Saint-Remi d'Olizy (Marne),
 Église Saint-Rémi d'Orrouy (Oise),
 Église Saint-Rémi de Paissy (Aisne),
 Église Saint-Rémi de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues (Cantal),
 Église Saint-Remy de Scy (Moselle),
 Église Saint-Rémi de Sivry-sur-Meuse (Meuse),
 Église Saint-Rémi de Schorbach, (Moselle),
 Église Saint-Rémi de Suzanne (Somme).

Saint-Remi 
 Basilique Saint-Remi de Reims, dans la Marne,
 Église Saint-Remi d'Anjeux, dans la Haute-Saône,
 Église Saint-Remi de Beaujeu, dans la Haute-Saône,
 Église Saint-Remi de Chanteau, dans le Loiret,
 Église Saint-Remi de Congis-sur-Thérouanne, en Seine-et-Marne,
 Église Saint-Remi de Coulommes-la-Montagne, dans la Marne,
 Église Saint-Remi de Flavy-le-Martel, dans l'Aisne,
 Église Saint-Remi d’Ingelheim am Rhein, dans la Rhénanie-Palatinat,
 Église Saint-Remi d’Isles-sur-Suippe, dans la Marne,
 Église Saint-Remi de Laigneville, dans l'Oise,
 Église Saint-Remi de Laimont, Meuse,
 Église Saint-Remi de Mareuil-le-Port dans la Marne,
 Église st-Remi de Sillery, dans la Marne,
 Église Saint-Remi de Montier-en-Der, dans la Haute-Marne,
 Église de Sacy dans la Marne,

Saint-Rémy 

 Église Saint-Rémy de Baccarat, dans la Meurthe-et-Moselle.
 Église Saint-Rémy de Barbery, dans l'Oise.
 Église Saint-Rémy de Bazancourt, dans la Marne.
 Église Saint-Remy de Deneuvre, en Meurthe-et-Moselle.
 Église Saint-Rémy de Dieppe en Seine-Maritime.
 Église Saint-Rémy de Dinteville, en Haute-Marne. 
 Église Saint-Rémy de Domrémy-la-Pucelle, dans les Vosges.
 Église Saint-Rémy de Saint-Rémy, dans le Calvados.
 Église Saint-Rémy de Vanves, dans les Hauts de Seine. 

Saint-Remi